Ава́й () — название нескольких коммун во Франции:

 Авай-ан-Шательро (Availles-en-Châtellerault) — в департаменте Вьенна.
 Авай-сюр-Сеш (Availles-sur-Seiche) — в департаменте Иль и Вилен .
 Авай-Туарсэ (Availles-Thouarsais) — в департаменте Дё-Севр.